Nydala kan avse:

 Nydala socken – en by och socken i Värnamo kommun
 Nydala landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Nydala församling – en tidigare församling i Växjö stift –2013
 Nydala kloster – ett munkkloster inom cisterciensorden vid sjön Ruskens norra spets i Nydala socken
 Nydala kyrka – en kyrkobyggnad i Nydala-Fryele församling
 Nydala distrikt – ett distrikt i Värnamo kommun och Jönköpings län 2016–
 Nydala herrgård – en gård i Nydala socken i Jönköpings län
 Nydala, Malmö kommun – ett bostadsområde i Malmö kommun
 Nydala, Mönsterås kommun – en småort i Mönsterås kommun
 Nydala, Växjö kommun – ett bostadsområde i Araby i Växjö kommun
 Nydalasjön – en sjö, stadsdel och friluftsområde i Umeå
 Nydala (gård) – en historisk gård utanför Umeå

Se även
Nydala-Fryele församling
Nydalahöjd
Nydalen (olika betydelser)